Chrześcijańscy Demokraci – duńska partia polityczna
 Chrześcijańscy Demokraci – fińska partia polityczna
 Chrześcijańscy Demokraci – szwedzka partia polityczna
 Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie – belgijska partia polityczna
 Estońscy Chrześcijańscy Demokraci – estońska partia polityczna
 Litewscy Chrześcijańscy Demokraci – litewska partia polityczna
 Nowocześni Chrześcijańscy Demokraci – litewska partia polityczna
 Słoweńscy Chrześcijańscy Demokraci – słoweńska partia polityczna

Zobacz też: Chrześcijańska demokracja, organizacje związane z chrześcijańską demokracją i Kategorię:Partie chrześcijańsko-demokratyczne